Alter Bahnhof (Baden-Baden)
 Alter Bahnhof Bergedorf in Hamburg-Bergedorf
 Alter Braunschweiger Bahnhof
 Alter Bahnhof (Heilbronn)
 Alter Bahnhof Hof
 Alter Bahnhof Kupferdreh in Essen-Kupferdreh
 Alter Bahnhof Landshut
 Alter Bahnhof (Lauterecken)
 Alter Bahnhof Lette in Coesfeld
 Alter Bahnhof (Mannheim)
 Alter Bahnhof Swakopmund
 Alter Bahnhof Völklingen
 Alter Bahnhof Wittenberg
 Alter Bahnhof Würzburg
 Alter Bahnhof (Zeven)